Дейд (округ, Флорида)
 Дейд (округ, Джорджія)
 Дейд (округ, Міссурі)
 Маямі-Дейд